Панайия ( — Панагия (Пресвятая)) — греческий топоним. Может означать:

  — село в общине Миноа-Педьяда на Крите.
  — село в сообществе  в общине Гортина на Крите.
  — село на острове Касос.
  — остров в Ионическом море у острова Пакси.
  — остров в Ионическом море у города Парга.
  — село в сообществе Танагра.
  — село в сообществе  в общине Фестос на Крите.
  — село в сообществе Амальяс.
  — село в сообществе Палеа-Эпидаврос.

См. также 
 Панагия (значения)
 Панайя